Le patronyme Gobbi est porté par les personnes suivantes :
 Francis Gobbi (1949–2011), un joueur français de rugby à XV ;
 Hilda Gobbi (1913-1988), actrice hongroise ;
 Massimo Gobbi (né en 1980) est un footballeur international italien, du FC Parme.
 Michele Gobbi (né en 1977), un coureur cycliste italien, membre de l'équipe Preti Mangimi ;
 Sergio Gobbi (né en 1938), de son vrai nom Sergio Enrich, un scénariste, réalisateur et producteur italien ;
  (1930–2011), un prêtre italien, Docteur en Théologie, qui aurait bénéficié d'apparitions mariales, à l'origine du  ;
 Tito Gobbi (1913–1984), un baryton, acteur, metteur en scène et dessinateur de costumes italien.

Patronyme italien
Patronyme français